Algarve Cup 2012 je 19. ročník tohoto turnaje ženských fotbalových reprezentací, který se koná každoročně v Portugalsku. Tento ročník se koná od 29. února 2012 do 7. března 2012.

Účastníci turnaje

Herní systém 

Týmy jsou rozděleny do 3 skupin po 4 týmech. V rámci skupiny hraje každý s každý jedenkrát, tedy celkem 3 utkání. Zápasy o konečné umístění se hrají podle následujícího rozpisu:

Skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C 

Fotbal v Portugalsku
Fotbal v roce 2012
Sportovní události v Portugalsku